Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie Premier, se dispute à Carlsbad du  au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
San Diego
Sport en Californie en 2011
Tennis en août 2011
Carlsbad (Californie)
Tennis aux États-Unis en 2011